Хойнув (, ) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Легницкий повят, Нижнесилезское воеводство. Население — 9364 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Хочанув
 Хойнув
 Гмина Громадка
 Гмина Любин
 Гмина Милковице
 Гмина Варта-Болеславецка
 Гмина Загродно
 Гмина Злоторыя

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Нижнесилезского воеводства